Proust ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Proust (1834–1903), französischer Arzt
 Antonin Proust (1832–1905), französischer Journalist, Autor und Politiker
 Caroline Proust (* 1967), französische Schauspielerin
 Christine Proust, französische Mathematikhistorikerin und Keilschriftexpertin
 Franck Proust (* 1963), französischer Politiker
 Gaspard Proust (* 1976), slowenisch-schweizerischer Schauspieler
 Jacques Proust (1926–2005), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Jean-Paul Proust (1940–2010), monegassischer Politiker
 Joseph Louis Proust (1754–1826), französischer Chemiker
 Louis Proust (1878–1959), französischer Politiker und Naturalist
 Marcel Proust (1871–1922), französischer Autor
 Robert Proust (1873–1935), französischer Mediziner

Proust steht für:
 (4474) Proust, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Prust